Chippewa River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Chippewa River (Oberer See), Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Chippewa River (Tittabawassee River), Michigan
 Chippewa River (Minnesota River), Minnesota
 Chippewa River (Mississippi River), Wisconsin